The Untouchables - Gli intoccabili (The Untouchables) – film del 1987 diretto da Brian De Palma

Musica 
 Untouchables – gruppo musicale hardcore punk statunitense
 Untouchables – album dei Korn del 2002

Televisione 
 Gli intoccabili (The Untouchables) – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1959 al 1963
The Untouchables – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1993 al 1994

Videogiochi 
 The Untouchables – videogioco del 1989 per computer e NES, basato sul film
 The Untouchables – videogioco del 1994 per SNES, basato sulla serie TV